Sallinen ist der Familienname folgender Personen:

 Aulis Sallinen (* 1935), finnischer Komponist
 Jere Sallinen (* 1990), finnischer Eishockeyspieler
 Jon Sallinen (* 2000), finnischer Freestyle-Skier
 Kari Sallinen (* 1959), finnischer Orientierungsläufer
 Riikka Sallinen (* 1973), finnische Eishockey-, Bandy, Rinkbandy- und Pesäpallospielerin
 Tomi Sallinen (* 1989), finnischer Eishockeyspieler
 Tyko Sallinen (1879–1955), finnischer Maler